

Cinema 
The Eye - Lo sguardo (Eye of the Beholder) – film del 1999 diretto da Stephan Elliott

Letteratura 
L'Occhio che guarda (Eye of the Beholder) – romanzo di Marc Behm pubblicato nel 1981
L'occhio di chi guarda (The Eye of the Beholder) – racconto di Isaac Asimov del 1985, contenuto nell'antologia Azazel

Musica 
Eye of the Beholder – album della Chick Corea Elektric Band del 1988
Eye of the Beholder – secondo singolo dei Metallica estratto dall'album ...And Justice for All (1988)
 Eye of the Beholder – brano di Vinnie Moore presente in The Maze (1999)

Televisione 
 È bello quel che piace (The Eye of the Beholder) – episodio della seconda stagione di Ai confini della realtà (1959
)
 Echi mentali (Eye of the Beholder) – episodio della settima stagione di Star Trek: The Next Generation
 Eye of the Beholder – episodio di American Gothic
 Eye of the Beholder – episodio della tredicesima stagione di California
 Eye of the Beholder – episodio di Mummies Alive! - Quattro mummie in metropolitana
 Un debito da saldare – episodio della prima stagione di Highlander
 Hercules e il ciclope (Eye of the Beholder) – episodio della prima stagione di Hercules
 Internet, che passione! (Eye of the Beholder) – episodio della prima stagione di Degrassi: The Next Generation 
 Occhio al detective (Eye of the Beholder) – episodio della sesta stagione di Un medico tra gli orsi
 L'occhio di chi osserva (Eye of the Beholder) – episodio della seconda stagione di Shark - Giustizia a tutti i costi
 Lo sguardo dello spettatore (Eye of the Beholder) – episodio della prima stagione di Vita da strega
 La truffa del secolo (Eye of the Beholder) – episodio di Hustle - I signori della truffa
 L'ultimo dubbio (Eye of the Beholder) – episodio della sesta stagione di Dallas

Videogiochi 
Eye of the Beholder – videogioco di ruolo